Спиридоновка — топоним.

Населенные пункты

Казахстан 
 Спиридоновка — село в Егиндыкольском районе Акмолинской области.

Россия 
 Спиридоновка — хутор в Унечском районе Брянской области.
Спиридоновка — упразднённое село в Симферопольском районе Крыма.
 Спиридоновка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Спиридоновка — село в Волжском районе Самарской области.
 Спиридоновка — железнодорожная станция (населённый пункт) в Кинельском районе Самарской области.
 Спиридоновка — село в Лениногорском районе Татарстана.

Железнодорожные станции 
 Спиридоновка — железнодорожная станция, Кинельский район Самарской области.

Улицы 
 Спиридоновка —  улица в центре Москвы.